

Населені пункти та їхні частини
 Лисінін — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лисінін — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Лисінін — лісова осада в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки